Брак в Кане Галилейской — библейский сюжет о первом чуде, совершённом Иисусом Христом во время брачного пира в городе Кане, недалеко от Назарета.

Существует несколько картин:
 «Брак в Кане Галилейской» — картина Босха, 1475—1480 гг.
 «Брак в Кане Галилейской» — картина Паоло Веронезе, 1562—1563 г.
 «Брак в Кане Галилейской» — картина Гарофало, 1531 г.

Иисус Христос в живописи